Claude Joseph Vernet
Horace Vernet
Carle Vernet
Le Vernet
Broût-Vernet
Vernet-Sainte-Marguerite
Síndrome de Vernet

Desambiguações de sobrenomes